Миге́ль Игномирье́льо (; род. 11 июня 1927, Ла-Плата, провинция Буэнос-Айрес) — аргентинский футбольный тренер и физиотерапевт, наиболее известный по работе с клубами «Эстудиантес» и «Росарио Сентраль». Профессор, преподаватель по физическому воспитанию.

Биография 
Игномирьельо не играл в футбол на профессиональном уровне. В 23 года окончил университет в Ла-Плате по специальности физиотерапевта. Этот университет имел давние связи с «Эстудиантесом», который был образован студентами-медиками. С 1953 года стал работать в «Эстудиантесе».

В 1963 году он возглавил направление подготовки молодых футболистов в «Эстудиантесе», начав выстраивать собственную систему. Так, во время тренировок использовались теннисные мячи, резиновые шарики, а затем игроки начинали работу уже со стандартным футбольным мячом пятого размера. Это дало плоды в середине и конце 1960-х годов, когда клуб из Ла-Платы ворвался на вершину «футбольного Олимпа», выиграв сперва чемпионат Аргентины, затем — Кубок Либертадорес, а также Межконтинентальный кубок в 1968 году. Три года подряд «Эстудиантес» выигрывал главный континентальный трофей Южной Америки и практически все игроки в этом составе прошли через систему подготовки Игномирьельо. Самыми яркими среди этих игроков были: Хуан Рамон Верон, капитан клуба, Хуан Мигель Эчекопар, вратарь Альберто Полетти, Рамон Альберто Агирре Суарес, Оскар Мальбернат.

Самого же Игномирьельо в мае 1967 года пригласил в «Росарио Сентраль» президент клуба Адольфо Пабло Боэрио, причём изначально именно на должность специалиста по физподготовке. В Росарио специалист всего за четыре года кардинально изменил комплектование состава. С 1967 по 1969 год «Дон Мигель» возглавлял команду в качестве главного тренера. В 1971 году «Сентраль» впервые в своей истории стал чемпионом Аргентины (турнир Насьональ), в составе из 27 футболистов 24 игрока были воспитанниками клубной «кантеры».

В 1971 году, за несколько дней до начала розыгрыша Кубка Либертадорес, Освальдо Субельдия ушёл в «Велес Сарсфилд». Игномирьельо в срочном порядке возглавил «Эстудиантес» и сумел вывести его в четвёртый подряд финал международного турнира. Но если три предыдущих финала «студенты» выиграли, то в 1971 году сильнее оказался уругвайский «Насьональ». В следующий раз лаплатский клуб выйдет в финал Кубка Либертадорес (и выиграет его) лишь в 2009 году.

В 1973 году Игномирьельо возглавил подготовку так называемой «сборной Аргентины B» к важнейшему матчу отборочного турнира к ЧМ-1974 против сборной Боливии, который прошёл в высокогорном Ла-Пасе. Во время отборочного турнира к чемпионату мира 1970 года аргентинцы проиграли именно на стадионе Эрнандо Силес и в результате они не попали на Мундиаль. Второе непопадание серьёзно ударило бы по репутации Аргентины, особенно в свете того, что в футбольных кругах ходили слухи о возможном переносе ЧМ-1978 года в Бразилию. Делегация из игроков во главе с Игномирьельо отправилась в высокогорный Куско, условия подготовки в котором были схожи с Ла-Пасом. Команда провела на высоте 4 тысяч метров за 45 дней 15 матчей, выиграла 14, один раз сыграла вничью. Официально это были благотворительные матчи в помощь голодающим. Омар Сивори, главный тренер сборной Аргентины, взял в основной состав на игру против Боливии следующих подопечных Игномирьельо: Марио Кемпеса, Марсело Троббиани, Альдо Поя, Оскара Форнари, Рубеан Гларию и Рикардо Бочини. Единственный гол на 17-й минуте забил Форнари. В итоге Аргентина успешно квалифицировалась на чемпионат мира 1974 года в ФРГ.

10 октября 2013 года городской совет Росарио и Футбольная ассоциация Росарио отметили «выдающиеся заслуги» Мигеля Игномирьельо и включили его в Зал спортивной славы города.

В настоящий момент Мигель Игномирьельо является президентом (председателем) комитета, отвечающего за вопросы, связанные с функционированием молодёжных команд «Эстудиантеса».

Клубы 
Мигель Игномирьельо работал в качестве главного тренера, физиотерапевта, тренера по физической подготовке, тренера молодёжных команд более чем в 23 клубах:
  Эстудиантес (Ла-Плата)
  Химнасия и Эсгрима (Ла-Плата)
  Арсенал (Льявальоль)
  Индепендьенте (Авельянеда)
  Платенсе (Висенте-Лопес)
  Чакарита Хуниорс (Буэнос-Айрес)
  Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)
  Дефенсорес де Камбасерес
  Тальерес (Ремедиос-де-Эскалада)
  Дуглас Хейг (Пергамино)
  Арсенал (Саранди)
  Росарио Сентраль
  Унион (Санта-Фе)
  Атлетико Тукуман
  Сан-Лоренсо де Альмагро (Буэнос-Айрес)
  Депортиво Арменио
  Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)
  Насьональ (Монтевидео)
  Парк-дель-Плата (Канелонес)
  Боливар (Ла-Пас)
  Депортиво Кито
  Атлетико Филанбанко
  Банфилд

Титулы и достижения 
 Финалист Кубка Либертадорес (1): 1971
 В Зале спортивной славы Росарио: 2013

Примечания

Ссылки 

 ¿Quien Es Miguel Ignomiriello?

Футбольные тренеры Аргентины
Тренеры ФК «Атлетико Тукуман»
Тренеры ФК «Велес Сарсфилд»
Тренеры ФК «Индепендьенте»
Тренеры ФК «Насьональ» Монтевидео
Тренеры ФК «Росарио Сентраль»
Тренеры ФК «Сан-Лоренсо»
Тренеры ФК «Химнасия и Эсгрима» Ла-Плата
Тренеры ФК «Эстудиантес»
Тренеры сборной Аргентины по футболу
Тренеры сборной Эквадора по футболу